Heinrich Bart ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bart († 1209), Hochmeister des Deutschen Ordens, siehe Heinrich von Tunna
 Heinrich Bart (Chemiker) (1877–1933), deutscher Chemiker